Ictiobus är ett släkte av fiskar. Ictiobus ingår i familjen Catostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpartade fiskar
Ictiobus